Здесь приведён список ихтиозавров, вымерших морских рептилий-эвриапсидов. Строением тела ихтиозавры были очень похожи на современного дельфина.

Список родов

См. также 
Список динозавров
Список мозазавров
 Список плезиозавров
 Список птерозавров

Списки:Палеонтология
Списки пресмыкающихся